Альбан () — имя и фамилия.

Известные носители:
 Албанус, Август (1765—1839) — немецкий педагог и протестантский священнослужитель в Риге; поэт и издатель.
 Альбанус, Август Адольфович (1837—1887) — российский врач; лейб-медик, тайный советник.
 Альбан (Альбани), Франческо (1578—1660) — итальянский художник болонской школы.
 Берг, Альбан (1885—1935) — австрийский композитор.
 Альбан Майнцский (? — ок. 460) — священник, миссионер и мученик.
 Альбан Британский (ок. 209—305) — первый святой мученик Британских островов.

География
 Альбан () — кантон во Франции, департамент Тарн
 Альбан () — кантон во Франции, департамент Тарн
 Альбан () — кантон во Франции, департамент Марна

См. также 
 Альбано (значения)
 Альбани